Classics – album Sarah Brightman
 Classics – album Ery